10 км, 10-й киломе́тр, Деся́тый киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

гидроним 
10-й Километр — приток реки Еллёкулунъях.

населённые пункты 
 Десятый Километр, 10-й километр — хутор в Апшеронском районе Краснодарского края России. Входит в состав Черниговского сельского поселения. 
 Посёлок 10-й километр — прежнее название населённого пункта 3-е отделение Золотой Балки в Севастополе.
 10 км Юшутской ж. д. ветки — упразднённый посёлок в Моркинском районе Марийской АССР Российской Федерации. Входил на год упразднения в Мочалищенский поссовет, в XXI веке — на территории городского поселения Суслонгер.

Названия железнодорожных остановочных пунктов

Россия 
 10 км (остановочный пункт Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги)
 10 км — служебный остановочный пункт Московского отделения Октябрьской железной дороги, на одноколейной тупиковой тепловозной железнодорожной линии Дорошиха — Васильевский Мох в Калининском районе Тверской области.
 10 км (остановочный пункт Ростовского отделения Северо-Кавказской железной дороги)
 10 км (остановочный пункт Краснодарского отделения Северо-Кавказской железной дороги)
 10 км (остановочный пункт Воронежского отделения Юго-Восточной железной дороги)
 10 км (остановочный пункт Ртищевского отделения Юго-Восточной железной дороги)
 10 км (остановочный пункт Тульского отделения Московской железной дороги)
 10 км (остановочный пункт Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги)
 10 км (остановочный пункт Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги)
 10 км (путевой пост Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги)
 10 км (остановочный пункт Пермского отделения Свердловской железной дороги)
 10 км (остановочный пункт Свердловского отделения Свердловской железной дороги)
 10 км (разъезд Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги)
 10 км (разъезд, Дальневосточная железная дорога)
 10 км (остановочный пункт Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги)

Украина 
 10 км (остановочный пункт Попаснянского отделения Донецкой железной дороги в Донецкой области)
 10 км (остановочный пункт Попаснянского отделения Донецкой железной дороги в Луганской области)
 10 км (пост Одесского отделения Одесской железной дороги)
 10 км (разъезд Крымского отделения Приднепровской железной дороги)

Казахстан 
 10 км (платформа Казахских железных дорог)

Узбекистан 
 10 км (остановочный пункт Ферганского отделения Узбекских железных дорог)

Примечания